Le nom de Nuttall est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Alex Nuttall (né en 1985), homme politique canadien en Ontario
 George Henry Falkiner Nuttall (1862-1937), biologiste américain.
 Harry Nuttall (1897-1969), joueur et entraineur de football britannique.
 Thomas Nuttall (1786-1859), botaniste et zoologiste britannique.
 Zelia Nuttall (1857-1933), américaniste, sœur de George Nuttall.

Nuttall peut également renvoyer à :
 The Nuttall Encyclopædia, encyclopédie britannique du début du .
 Le codex Zouche-Nuttall, codex indigène du Mexique central.
 Le Pic de Nuttall, espèce d'oiseau nommée d'après le naturaliste éponyme.
 La fenêtre de Blackman-Nuttall, un type de fenêtre d'observation.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais